Gloxin ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Heinrich Gloxin (1645–1690), Jurist und kaiserlicher Rat

 Friedrich Hans Gloxin (1635–1684), deutscher Verwaltungsjurist, gottorfischer Rat und Kurator der Universität Kiel
 Georg Benjamin Gloxin (1660–nach 1685), deutscher Arzt in Colmar
 Gerhard Gloxin, deutscher Fußballspieler
 Paul Eduard Gloxin (1804–1870), elsässischer Politiker in Straßburg